Marcelo Cardoso Andrade(17 de Outubro de 1973, Rio de Janeiro), também conhecido por Marcello de Andrade ou Marcelo Piriggo é um  ator, encenador, jornalista e escritor, filiado à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - RJ ( SBAT ).

Atua em teatro há mais de 15 anos e fez algumas participações televisivas, sobretudo na Rede Globo. Mais recentemente, também empresta a voz a algumas dublagens.
Piriggo é autor do livro Entrelinhas, uma coletânea de poesias inéditas, publicado em 2005.

Trabalhos na TV 
 Rede Globo de Televisão
 Programa: Linha Direta (Casos Cowboy e Bassan, 2001)

Teatro 
 BR-3 (Cia Teatro da Vertigem) (2007)
 Broadway 2000
 Quiéissu? - Um Estudo Sobre Brecht (Grupo Os Privilegiados)
 A Família Addams (1999)
 Os Mistérios do Sexo (1997/1998)
 As Preciosas Ridículas (1997)
 A Casa do Bode (1997)
 Carmem Miranda – A Verdadeira História (1996)
 Estúpido Cupido (1995)
 Love Histérico (1995)
 O Homem de Nazaré (1993)
 Amor no Carnaval (1992)
 Via Sacra de Jesus (1992)
 Um Natal em Jerusalém (1991)

Rádio 
 Sistema Globo de Rádio – RJ
 Programa: Show do Antônio Carlos (2003)
 Função: Rádio-ator

Jornalismo 
 Repórter e fotógrafo do Jornal Mais Alerta (2006/2007), Portugal.
 Repórter do Jornal do Brasil (2004) e Folha Dirigida (2003).

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atores do estado do Rio de Janeiro